G30 steht für:
 BMW G30, das seit 2017 produzierte PKW-Modell der BMW 5er-Reihe
 Chevrolet G30, ein früherer Fullsize-Van von Chevrolet
 Group of Thirty, internationale Organisation
 Autobahn Lianyungang–Khorgas in China

G-30 steht für:
 Gribowski G-30, sowjetisches Flugzeug

G 30 steht für:
 eine der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen

Abkürzung